Organitzacions:
 Conservatori Stern (1850-1966), escola de música a Berlín, que el 1966 va integrar-se en la Universitat de les Arts de Berlín
 Stern, setmanari alemany des de 1948
 Biografies:
 Lisa Kudrow-Stern o Lisa Kudrow (1963), actriu nord-americana
 David Stern (1942, Nova York), advocat nord-americà d'origen jueu, premi Marca Leyenda l'any 2010
 Isaac Stern (1920-2001), violinista nord-americà d'origen ucraïnès
 Julius Stern (1820-1833), cofundador de l'epònim Stern'sches Konservatorium o Conservatori Stern, una escola de música a Berlín
 Julius Stern (1858-1912), compositor, especialment d'òperes
 Otto Stern (1888-1969), físic i professor, Premi Nobel de Física l'any 1943
 Moritz Abraham Stern (1807-1894), matemàtic
 Miscel·lània:
 Experiment de Stern-Gerlach (1922), emprat sovint per il·lustrar els principis bàsics de la mecànica quàntica
 Arbre de Stern-Brocot, estructura en la teoria dels nombres